Apple Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Apple Creek Township (Missouri)
 Apple Creek Township (North Dakota)